Allgemeine Deutsche Biographie
Arquivo Distrital de Braga

Desambiguações de siglas